Krugerplein (Amsterdam), plein in Amsterdam
 Krugerplein (Antwerpen), plein in Antwerpen
 Paul Krugerplein, plein in Den Haag